Il y a plusieurs nobles de la famille du Puiset prénommés  :
Hugues  Blavons († en 1096 ou peu après), premier seigneur du Puiset
Hugues II, seigneur du Puiset de 1097 à 1106 puis comte de Jaffa  (Hugues ) en 1118, fils du précédent
Hugues III († en 1132), seigneur du Puiset, neveu du précédent
Hugues II (v.1106-v.1134), comte de Jaffa, cousin germain du précédent, fils de Hugues  de Jaffa
Hugues du Puiset (v.1125-1195), évêque de Durham
Hugues IV du Puiset décédé en  à Ardech (Angleterre)

Voir aussi